Долгий Бор — название населённых пунктов:

 Долгий Бор — деревня в Россонском районе Витебской области Белоруссии. 
 Долгий Бор — деревня в Крестецком районе Новгородской области России.